L'Annonciation désigne une annonce céleste faite (généralement par l'archange Gabriel) à un personnage terrestre. Lorsque l'on parle d'« Annonciation » sans plus de précisions. il s'agit de l'« Annonciation faite à Marie ». Pour d'autres événements bibliques, on parle plutôt d', comme l'Annonce faite aux bergers, avant la Nativité du Christ.

La Bible en recense plusieurs :

 l'Annonciation d'une grossesse miraculeuse faite à Sarah, épouse d'Abraham, en Genèse 18, 9-15 ;
 l'Annonciation faite à Zacharie pour la venue de son fils Jean le Baptiste ;
 les Annonciations faites à Marie de Nazareth par l'archange Gabriel :
 Annonciation pour la venue de Jésus,
 l'Annonciation pour l'annonce de sa mort prochaine ;
 l'Annonciation ou l'Annonce aux bergers de la naissance de Jésus Christ par des anges.

Lieux religieux 
 Cathédrale de l'Annonciation de Moscou
 Basilique de l'Annonciation de Nazareth
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Nancy
 Église orthodoxe grecque de l'Annonciation
 Monastère de l'Annonciation de Supraśl
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation de Clear Creek
 Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Moulins
 Abbaye Notre-Dame-de-l'Annonciation du Barroux
 Église de l'Annonciation de Nice

Autres lieux 
 L'Annonciation, établissement privé (collège & lycée) à Seilh
 L'Annonciation une ancienne municipalité québécoise de la région des Laurentides, maintenant composante de la municipalité de Rivière-Rouge.

Peintures et sculptures 

 Annonciation (ca ), une icône originaire de l'église Saint Clément à Ohrid en République de Macédoine ;
 L'Annonciation (1344), une peinture de Ambrogio Lorenzetti ;
 L'Annonciation (ca 1380), une peinture de Spinello Aretino ;
 L'Annonciation (ca 1423-1424), une peinture de Masolino da Panicale ;
 L'Annonciation (1432), peinture de Stefan Lochner ;
 L'Annonciation (1434-1436), un tableau de Jan van Eyck ;
 Annonciation (ca 1438), peinture de Filippino Lippi ;
 L'Annonciation (ca 1445), une peinture de Domenico Veneziano ;
 Annonciation (ca 1457), peinture d’Alessso Baldovinetti ;
 L'Annonciation (1469), la partie tympan d'un retable de Piero della Francesca ;
 L'Annonciation (ca 1470), peinture de Neroccio di Bartolomeo de' Landi en collaboration avec Francesco di Giorgio Martini ;
 Annonciation (ca 1472), peinture de Filippino Lippi ;
 L'Annonciation (1472-1475), un tableau de Léonard de Vinci ;
 L'Annonciation (ca 1525), une fresque transposée sur toile du Corrège ;
 L'Annonciation (1603-1608), une sculpture de Francesco Mochi ;
 L'Annonciation (1608), un tableau du Caravage ;
 L'Annonciation (ca 1610-ca 1627-1628), un tableau de Pierre Paul Rubens ;
 le thème de l'Annonciation chez Botticelli :
 L'Annonciation de San Martino alla Scala de 1481, Galerie des Offices de Florence,
 L'Annonciation du Cestello de 1489-1490,
 L'Annonciation, vers 1490, Glen Falls, Hyde Collection Art Museum,
 L'Annonciation, en tempera sur panneau de  x , réalisée entre 1490 et 1492, partie d'une prédelle,
 L'Annonciation, en tempera sur toile de  x  réalisée entre 1490 et 1493, conservée au Metropolitan Museum of Art de New-York,
 L'Annonciation de l'église San Barnaba de Florence de 1493, Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow,
 L'Annonciation, de 1495, Hanovre, Niedersächsisches Landesmuseum,
 Ange de l'Annonciation et Vierge annoncée, deux panneaux d'une Annonciation d'encadrement, musée des Beaux-Arts Pouchkine ;
 le Thème de l'Annonciation chez Fra Angelico :
 Annonciation,
 Annonciation de Cortone,
 Annonciation de San Giovanni Valdarno ;
 le thème de l’Annonciation chez Filippo Lippi :
 Annonciation Murate, peinture achevée vers 1443-1450 et conservée à Munich,
 Annonciation Doria, peinture achevée vers 1450-1455 et conservée à Rome.

Cinéma 
 L'Annonciation film hongrois réalisé par András Jeles en 1984

Personnes 
 Marie de l'Annonciation de Bourbon-Siciles

Voir aussi 
 Annonciade